Артёмовка — посёлок в Неманском городском округе Калининградской области России.

Население

История 
Населённый пункт Аргенхоф в 1946 году был переименован в посёлок Артёмовку.

С 30 июня 2008 года по 18 октября 2016 года посёлок входил в состав Неманского городского поселения.

Примечания 

Населённые пункты Неманского района